

Referencias

Enlaces externos 
 Estatuto de autonomía de Cochabamab de 2015

Historia de Cochabamba
Bolivia en 2015